Il existe plusieurs familles de Beaumont distinctes :

 la famille de Beaumont, originaire du Dauphiné ;
 la famille de Beaumont, originaire de Normandie, et les comtes de Beaumont ; 
 la famille de Beaumont, originaire de Bressuire, dans le Poitou ;
 la famille Bonnin de La Bonninière de Beaumont, originaire de Touraine, qui a pris le nom de sa terre de Beaumont-la-Ronce ;
 les comtes de Beaumont ;
 les Beaumont (du Gâtinais) et les ducs de Beaumont ; 
 les vicomtes du Maine et de Beaumont (seigneurs de Ste-Suzanne).

Liste de familles nobles françaises homonymes